Pectinaria nigrescens är en ringmaskart som beskrevs av Risso 1826. Pectinaria nigrescens ingår i släktet Pectinaria och familjen Pectinariidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
nigrescens